Хвар:

 Хвар — остров в Адриатическом море, в южной части Хорватии.
 Хвар — город в Хорватии, крупнейший город одноимённого острова.